Piaggia steht für:
 Carlo Piaggia (um 1827–1882), italienischer Botaniker und Afrikareisender
 einen Ortsteil der Gemeinde San Giuliano Terme, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montaione, Provinz Florenz, Italien